Шаров () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шаров Ігор Федорович (1961) — український політик, народний депутат.
 Шаров Микола Давидович (1897—1939) — російський співробітник органів державної безпеки, начальник управління НКВД по Сталінградській області.
 Шаров Микола Павлович (1937—2001) — радянський російський футболіст, нападник.
 Шаров Олександр Олексійович (1995) — російський хокеїст.
 Шаров Олексій Миколайович (1980—2022) — російський військовик, полковник Збройних сил РФ. Загинув під час російсько-української війни (2022).

Російські прізвища